Příjmení Melnyčenko () či Melničenko () má více nositelů:

 Hanna Melnyčenková (* 1983), ukrajinská atletka, vícebojařka
 Jurij Melnyčenko (* 1972), kyrgyzstánský a kazachstánský zápasník – klasik
 Serhij Melnyčenko (* 1947), sovětský zápasník – judista a sambista 

Ukrajinská příjmení